Islom Karimov – politico uzbeko
Sergej Karimov – calciatore kazako